Willingham kan syfta på: 

 Willingham, Cambridgeshire
 Willingham, Lincolnshire
 Willingham St. Mary, Suffolk

Se även
 Cherry Willingham, Lincolnshire
 North Willingham, Lincolnshire
 South Willingham, Lincolnshire